De Engelse voetbalclub Liverpool FC speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Liverpool FC

 Vanwege de Corona-Pandemie gold o.m. in Duitsland een inreisverbod voor personen uit het Verenigd Koninkrijk. Beide wedstrijden tegen RB Leipzig werden daarom in Boedapest gespeeld.

Overzicht per tegenstander 
Onderstaande verdeling per associatie op alfabetische volgorde. Ploeg waar het meest recent nog tegen gespeeld is als eerste onder het land vermeld. Bijgewerkt t/m winterstop 21/22.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Liverpool FC
Liverpool FC